Колин Уолкотт (24 апреля 1945 — 8 ноября 1984) — американский музыкант. Он учился у Рави Шанкара and Vasant Rai. Колин расширил роль ситара в западной музыке. Он изучал музыку в Индианском университете в Блумингтоне, Индиана и в калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Хотя Уолкотт наиболее известен по своей игре на ситаре и табле, он играл и на многих других инструментах, таких, как кларнет, скрипка, гитара, фортепиано, ударные, маримба и калимба, которую он сделал сам из газового баллона. Он участвовал в составе Пола Уинтера Consort и группах Oregon (with Ralph Towner, Paul McCandless and Glen Moore) и Codona (с Доном Черри and Нана Васконселас).

Уолкотт погиб в автокатастрофе в ГДР во время гастролей в составе Oregon в 1984 году.

Дискография

Как лидер 
 Cloud Dance CD (1976) ECM 1062 825 469-2
 Grazing Dreams CD (1977) ECM 1096 78118-21096-2
 Dawn Dance (1980)
 Works (compilation) CD (1994) ECM 78118-20276-2

С Орегон 
 Our First Record CD (1970) Universe 42
 Music of Another Present Era CD (1973) Vanguard VMD-79326
 Winter Light CD (1974) Vanguard VMD 79350
 Distant Hills CD (1974) Vanguard VMD-79341
 In Concert CD (1975) Universe 25
 Together (w/Elvin Jones) CD (1976) Universe 9
 Friends CD (1977) Vanguard 79370-2
 Out of the Woods CD (1978) Discovery 71004
 Violin CD (1978) Universe 40
 Moon and Mind CD (1979) Vanguard VMD 79419
 Roots in the Sky CD (1979) Discovery 71005
 In Performance CD (1980) Wounded Bird Records 304
 Oregon (ECM, 1983)
 Crossing (ECM, 1984)
 Always, Never, and Forever CD (1992) Intuition Records INT 2073 2
 Beyond Words CD (1995) Chesky Records JD 130

С Codona 
 Codona (ECM, 1979)
 Codona 2 (ECM, 1981)
 Codona 3 (ECM, 1983)

Как сайдмен 
David Amram :
 Subway Night LP (1973) RCA Victor LSP-4820

Irwin Bazelon :
 The Music of Irwin Bazelon CD (1974) CRI CD 623

Bobby Callender :
 Rainbow CD (1968) Big Beat CDWIKD 179

Дон Черри :
 Hear & Now (Atlantic, 1976)

Larry Coryell :
 The Restful Mind CD (1975) Universe 33

Cosmology :
 Cosmology LP (1977) Vanguard VSD 79394

David Darling :
 Cycles CD (1982) ECM 1219 78118-21219-2

Дейвис, Майлс :
 On The Corner CD (1972) Columbia CK 53579

Steve Eliovson :
 Dawn Dance CD (1981) ECM 1198 829 375-2

Rachel Faro :
 Refugees LP (1974) RCA Victor CPL1-0689

Cyrus Faryar :
 Cyrus CD (1971) Elektra AMCY 2831
 Islands CD (1973) Elektra AMCY 2832

Egberto Gismonti :
 Sol Do Meio Dia CD (1978) ECM 1116 78118-21116-2

Tim Hardin :
 Bird on a Wire CD (1971) Columbia CK 30551

Richie Havens :
 Richard P. Havens (1983) CD 1969 Polydor 835 212-2

Dave Liebman :
 Drum Ode CD (1974) ECM 1046

Alan Lorber Orchestra :
 The Lotus Palace CD (1967) Big Beat Records CDWIKD 172

Meredith Monk :
 Our Lady of Late CD (1973) Wergo Spectrum SM 1058-50
 Key CD (1977) Lovely Music LCD 1051
 Dolmen Music CD (1981) ECM 1197 78118-21197-2
 Turtle Dreams CD (1983) ECM 1240 78118-21240-2

Orpheus (compilation) :
 The Best of Orpheus CD (1967) Big Beat Records CDWIK2 143

Jim Pepper :
 Comin' and Goin''' CD (1983) Rykodisc RCD 10001

Vasant Rai :
 Spring Flowers CD (1976) Universe 45
 Autumn Song CD (1978) Universe 45

The Rainbow Band :
 The Rainbow Band LP (1971) Elektra 74092

Alla Rakha Khan :
 Tabla Solo LP (1977) Vanguard VSD 79385

Buddy Rich :
 Rich a la Rakha CD (1968) Beat Goes On 528

Stephen Roane :
 Portraits (compilation) CD (1980) Mothlight Music 3801

Tony Scott :
 Music For Yoga Meditation And Other Joys CD (1968) Verve 835 371-2
 Tony Scott CD (1970) Verve 145902

Kathy Smith (Kathleen Smith) :
 Some Songs I’ve Saved LP (1970) Stormy Forest SFS 6003

Titos Sompa :
 Yao! Titos Sompa with the Tanawa Dance Company LP (1978) Vanguard VSD 79415

Ralph Towner with Glen Moore :
 Trios Solos CD (1972) ECM 1025 78118-21025-2

U2 :
 Pop (1997) Island Polygram 314—524 334-2

Various Artists (Chamaeleon Church) — compilation :
 Family Circle Family Tree CD (1968) Big Beat 146

Barry Wedgle :
 Kake LP (1982) Wonderful World Records 1201

Elyse Weinberg :
 Elyse CD (1968) Orange Twin OTR 001

Paul Winter Consort :
 Road CD (1970) A&M CD 0826
 Icarus'' CD (1972) CBS Epic EK 31643

Ссылки 
 Official website

Джазмены США
Исполнители ECM Records
Выпускники Школы искусств и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе